Outbound Marketing  (ang. outbound – „wychodzący”) –  to metoda marketingowa, która koncentruje się na poszukiwaniu klientów oraz budowaniu  świadomości marki poprzez reklamę i promocję.  W tym celu wykorzystuje reklamę telewizyjną, e-mail, ogłoszenia reklamowe oraz internet.  

W przeciwnym kierunku skierowane są działania tak zwanego Inbound Marketingu, którego celem jest wzbudzenie uwagi potencjalnego klienta oraz 'bycia znalezionym' przez klientów, którzy  sami szukają czegoś ze względu na temat lub rozwiązanie.

Ze względu na swą aktywność i specyfikę działań Outbound Marketing może wywoływać poczucie natręctwa. Z tego względu, w przeciwieństwie do permission marketingu, jest pejoratywnie określany jako "marketing przeszkadzający".

Przypisy 

Marketing